Cap Trafalgar, cap espanyol situat a la província de Cadis (Andalusia)
 Tómbol de Trafalgar, situat en aquest terme
 Batalla de Trafalgar
 Trafalgar Square, coneguda cèntrica plaça londinenca
 Trafalgar (Madrid), barri administratiu en el districte de Chamberí
 Trafalgar (episodi nacional), un episodi nacional de Benito Pérez Galdós
 Cap Trafalgar, novel·la d'Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez
 Trafalgar (novel·la), novel·la de José Luis Corral
 Trafalgar (pel·lícula), pel·lícula nord-americana de 1929, guanyadora de l'Oscar al millor director
 Trafalgar (Bee Gees), àlbum de Bee Gees de 1971
 Trafalgar (grup), grup musical
 Trafalgar (Giménez), sarsuela

 Trafalgar (tela), teixit de cotó